Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 42001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 14 marca 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

42001-42100

42101-42200

42201-42300

42301-42400

42401-42500

42501-42600

42601-42700

42701-42800

42801-42900

42901-43000

Przypisy 

Lista planetoid 042001-043000